Batinova Kosa je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Topusko, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 37 stanovnika te 24 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji